Оледжо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 13222 человека (2008 г.), плотность населения составляет 350 чел./км². Занимает площадь 38 км². Почтовый индекс — 28047. Телефонный код — 0321.

Покровителями населённого пункта считаются апостолы Пётр и Павел.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.oleggio.no.it/

Ссылки 
 http://www.comune.oleggio.no.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/